Вита́лий Серге́евич Безру́ков (род. 1 января 1942, Белавино, Горьковская область, СССР) — советский и российский актёр. 

Отец актёра, народного артиста Российской Федерации Сергея Безрукова.

Биография 
Родился 1 января 1942 года в Белавино Горьковской области. 

После окончания школы в Горьком поступил в театральную студию Свердловского театра.

Окончил в 1966 году Школу-студию МХАТ с красным дипломом.

Будучи студентом IV курса, сыграл одну из главных ролей в спектакле Театра имени Маяковского «Царь Эдип».

Работал во МХАТе, с 1969 года работал в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. В телефильме-опере «Анна Снегина» сыграл поэта Сергея Есенина.

С 1980 года работал в Театре сатиры.

Преподавал в школе-студии МХАТ. Писал сценарии к фильмам и сериалам. Например, написал сценарий к телесериалу «Сергей Есенин». Снялся вместе с сыном в фильмах «Бригада», «Участок», «Есенин», «В июне 41-го».

Семья 
Дед — Степан Иванович Безруков — из крепостных крестьян Нижегородской губернии, кучер, потом извозчик, погиб во время Гражданской войны. У него была ампутирована одна или обе руки, отчего и произошла фамилия.

Отец — Сергей Степанович Безруков — лейтенант НКВД, сотрудник СМЕРШа, хорошо пел, играл на гармошке и гитаре.

Мать — Пелагея Безрукова (Мухина).

Жена — Наталья Михайловна Безрукова (Сурова; род. 1 января 1950) — окончила Горьковский техникум советской торговли, домохозяйка, работала заведующей магазином.

Сын — Сергей Безруков (род. 18 октября 1973) — актёр, народный артист России.

Внуки: Александра (род. 2008), Иван (род. 2011), Мария (род. 4 июля 2016), Степан (род. 24 ноября 2018), Василий (род. 24 июля 2021).

Творчество

Фильмография

Роли в кино 
 1968 — Сказы уральских гор — Данила
 1969 — Анна Снегина — Сергей Есенин (поёт А. Мищевский)
 1970 — Витька — велосипедист
 1973 — Причал
 1974 — Хождение по мукам — Латугин
 1974 — Ответная мера — Дима
 1977 — Провинциальная история — корнет Алфёров
 1987 — Следствие ведут Знатоки — Николаев, капитан милиции
 1987 — Гнездо глухаря — Егор Есюнин, муж Искры
 1993 — Умирает душа
 1993 — Территория — следователь
 1998 - Петербургские тайны-развязка (телесериал) -  Красильщиков 
 2002 — Бригада — собачник (2 серия)
 2003 — Участок — полковник милиции, начальник Кравцова
 2005 — Есенин — Александр Никитич, отец Сергея Есенина
 2008 — В июне 41-го (Россия, Беларусь) — Михайлов, начальник заставы
 2013 — Излечить страх — Лука (Войно-Ясенецкий)

Участие в документальных фильмах 
 2007 — Константин Григорьев. Кумир. Без памяти и славы
 2009 — Ирония судьбы Сергея Безрукова

Книга 
 2005 — Есенин, издательство: Амфора ISBN 5-94278-924-X

Театральные работы

Роли 
Малый театр
 «Бедность не порок» А. Н. Островского — Митя
Театр им. Вл. Маяковского
 «Царь Эдип»
Московский драматический театр имени А. С. Пушкина
 «Без вины виноватые» А. Н. Островского — Незнамов
 «Как закалялась сталь» Н. А. Островского — Павка Корчагин
 «Дни нашей жизни» — Глуховцев
 «Разбойники» Ф. Шиллера — Карл Моор
Театр Сатиры
 «Гнездо глухаря» В. С. Розова — Ясюнин
 «Мы, нижеподписавшиеся» А. И. Гельмана — Шиндин
 «Бешеные деньги» А. Н. Островского — Васильков
 «Прощай, Конферансье!» Г. И. Горина — Танцор
 «Идеальный муж» О. Уайльда — Фиппс

Сценарий 
 «Ведьма» (антреприза «Арт-Партнёр XXI»)
 «Александр Пушкин» (театр им. М. Н. Ермоловой)

Примечания

Ссылки 
 Виталий Безруков  на сайте Сергея Безрукова

Выпускники Школы-студии МХАТ
Персоналии:Московский драматический театр им. А. С. Пушкина
Персоналии:Московский академический театр им. Вл. Маяковского
Персоналии:Московский театр сатиры
Безруковы